Neusiedl am See (district)
 Neusiedl am See (gemeente)